«Дело шестнадцати» — судебный процесс, под которым может подразумеваться:

 Процесс шестнадцати (1880) — судебный процесс над членами «Народной воли» (1880)
 Первый Московский процесс (1936) — судебный процесс над группой бывших руководителей ВКП(б)
 Процесс шестнадцати (1945) — судебный процесс над руководителями польского движения Сопротивления
 Дело шестнадцати (1982) — судебный процесс над студентами Киевского государственного университета
 Судебный процесс над свидетелями Иеговы в Таганроге (2009—2016)